Топчинська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Топчинська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район